

Codici 
 MAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Servando Canales, Heroica Matamoros, Messico
 mam – codice ISO 639-3 della lingua mam

Geografia 
 Mam – isola leggendaria dell'Atlantico

Musei 
 MAM – acronimo con cui è noto il Miami Art Museum (ora Pérez Art Museum Miami), museo di arte contemporanea di Miami
 Modern Automata Museum – museo di tecnologia di Montopoli di Sabina
 Museo virtuale dell'Architettura Moderna (già Museo all'Aperto di Architettura Moderna (MAAM)) – Olivetti, Ivrea (TO)
 Museo Archivio della Memoria di Bagnone
 Museo d'arte moderna e contemporanea dell'Alto Mantovano – Gazoldo degli Ippoliti

Musica 
 MAM Records – etichetta discografica britannica
 MAM – album di Miguel Ángel Muñoz del 2006

Popoli 
 Mam – popolo Maya del Guatemala